Terminator ( ‚beenden, begrenzen‘) bezeichnet:

 Trennzeichen, ein abschließendes Sonderzeichen in der Informatik
 Terminator (Filmfigur), Hauptfigur aus dem Terminator-Franchise
 einen Abschlusswiderstand, in Netzwerktechnik und Hochfrequenztechnik für eine Endbegrenzung an einer Signalleitung, siehe Eingangswiderstand
 Tag-Nacht-Grenze, in Astronomie und Meteorologie
 Terminator (Genetik), das Ende eines Gens auf der DNA, bei der die Transkription aufhört
 Stopcodon, das Ende eines Leserahmens auf der mRNA, bei der die Translation aufhört
 Terminatorsaatgut, einen genetischen Mechanismus, der eine Wiederaussaat eines Teils der Ernte verhindert, siehe Genetic Use Restriction Technology
 eine Figur im Wrestling, siehe Dudley Boyz
 den inoffiziellen Namen eines russischen Begleitpanzers, siehe BMPT (Panzer)
 Spitzname von Bosco Ntaganda, ruandisch-kongolesischer Milizführer

Filme:

 Terminator (Film), 1984
 Terminator 2 – Tag der Abrechnung, 1991
 T2 3-D: Battle Across Time, Kurzfilm 1996
 Terminator 3 – Rebellion der Maschinen, 2003
 Terminator: Die Erlösung, 2009
 Terminator: Genisys, 2015
 Terminator: Dark Fate, 2019

Serien:

 Terminator: The Sarah Connor Chronicles, 2008–2009

Computerspiele:

 The Terminator: Future Shock, 1995
 The Terminator: Skynet, 1996
 Terminator Genisys: Future War, 2017
 Terminator: Resistance, 2019

Siehe auch:

 Terminierung (Begriffsklärung)